O domínio retrógrado acausal transversível no espaço-tempo ({{lang-en|TARDIS}}) é um modelo matemático para uma máquina do tempo viável. TARDIS é uma geometria de bolha, derivada de uma forma semelhante à dobra espacial de Alcubierre, que usa uma concha de matéria exótica para transportar observadores tipo tempo ao longo de uma trajetória que, para observadores externos, aparece acausal.

Viagem no tempo
Relatividade
Propulsão
Dispositivos de viagem no tempo